TPR () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 1-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 2 363 амінокислот, а молекулярна маса — 267 293.

Задіяний у таких біологічних процесах як транспорт, транспорт білків, клітинний цикл, поділ клітини, мітоз, транспорт мРНК, транслокація. 
Локалізований у цитоплазмі, цитоскелеті, ядрі, мембрані, хромосомах, комплексі ядерної пори, центромерах, кінетохорі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 1

Некатегоризовані білки